Рагнар Эрландссон (; 21 сентября 1941, Финляндия) — политик Аландских островов; с 1991 по 1995 годы — премьер-министр правительства Аландов, член политической партии Аландский центр.

Биография 
Родилась 21 сентября 1941 года.

С 1976 по 1983 годы и с 1988 по 1991 годы — член правительства Аландских островов, а с 1980 по 1983 годы — вице-премьер правительства Аландов.

С 1987 по 1988 и с 2001 по 2007 годы — депутат Парламента Аландских островов. С 1999 по 2001 годы — вице-спикер, а с 1995 по 1999 и с 2000 по 2001 годы — спикер Парламента.

С 1991 по 1995 годы — премьер-министр правительства Аландских островов.

Примечания

Ссылки 
 Страница Рагнара Эрландссона на сайте Парламента Аландов 

Премьер-министры Аландских островов